

Patronyme

Prénom 
Paquito est un prénom signifiant petit Paco,  étant le diminutif du prénom , version espagnole de , notamment porté par :

Paquito d'Rivera (né en 1948), clarinettiste et saxophoniste cubain de Latin jazz.

Autres 
Paquito est le surnom du Pont du Centenaire de Séville
Paquito El Chocolatero est un pasodoble de Gustavo Pascual Falcó.
Une publication de bande dessinée mexicaine (article en espagnol)
 Le paquito, un jeu sportif du sud-ouest de la France.

Homonymie de prénom
Prénom espagnol
Prénom masculin
Surnom
Patronyme hispanique